João Agripino pode ser:
 João Agripino, Político brasileiro
 João Agripino (João Pessoa) - um bairro de João Pessoa, na Paraíba.

Desambiguação